MKB steht für:
 Mindener Kreisbahnen, eine Eisenbahngesellschaft in Ostwestfalen
 Märkische Kleinbahn Berlin, ein Verein in Berlin-Lichterfelde
 Motorkennbuchstaben bei Kraftfahrzeugen
 Münzkabinett (Berlin), die umfangreichste Sammlung ihrer Art in Deutschland
 Museum der Kulturen Basel, ein Schweizer Völkerkundemuseum
 Media Key Block, ein zur Entschlüsselung geschützter Inhalte benötigtes Merkmal auf Blu-ray- und HD-DVD-Medien
 Marinekriegsberichter
 Mitarbeiterkapitalbeteiligung
 MKB Bank
 MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH
 MKB Mittelstandskreditbank AG mit Sitz in Hamburg
 MKB Mittelrheinische Bank GmbH mit Sitz in Koblenz
 MKB Raduga (МКБ Радуга, auf deutsch in etwa "Gestaltungsbüro Raduga", wobei raduga "Regenbogen" bedeutet), ein russischer Raketenhersteller mit Sitz in Dubna (Moskau)
 Mekambo Airport in Gabun, nach dem IATA-Flughafen-Code
 Marineküstenbatterie
 MKB Motorenbau GmbH, ein Tuner von Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz

MKb steht für:
 Maschinenkarabiner, ein Militärgewehr ("Sturmgewehr")

Siehe auch:
 MKB 3./513 Kiberg

Abkürzung